

Ludzie noszący nazwisko  Leśniak 
 Augustyn Leśniak (1931–2017) – polski historyk
 Jan Leśniak (1898–1976) – pułkownik Wojska Polskiego
 Jerzy Leśniak (1957–2017) – polski dziennikarz i reporter
 Marek Sebastian Leśniak (ur. 1964) – polski piłkarz
 Michał Leśniak (1913–1983) – polski aktor teatralny i filmowy
 Tomasz Lew Leśniak (ur. 1977) – polski rysownik, twórca komiksowy
 Witold Leśniak (ur. 1969) – polski urzędnik
 Zdzisław Leśniak (1930–2002) – polski aktor teatralny i filmowy
 Zuzanna Leśniak-Goulais (1964–1991) – polska aktorka teatralna

Wzniesienia w Polsce 
 Leśniak (Góry Kaczawskie)
 Leśniak (Karkonosze)

Inne 
 Leśniak – rodzaj ptaka z rodziny wireonkowatych